Кръст може да се отнася за:

 Кръст – геометрична фигура, съставена от 2 пресичащи се линии, често под прав ъгъл
 Кръст (анатомия), гръбначен стълб – главната опорна ос на гръбначните животни
 Петров кръст – многогодишно тревисто луковично растение от семейство Кремови
 Южен кръст (съзвездие) – съзвездие, видимо от Южното полукълбо на Земята
 Милениумски кръст – паметник, разположен на върха на планината Водно, южно от Скопие, Северна Македония
 Цървени кръст (община) – градска община на Ниш, част от Нишавски окръг, Сърбия
 Скандинавски кръст – модел на знаме
 Разпъване на кръст – начин за изпълнение на смъртно наказание
 Червен кръст – международна хуманитарна организация
 Български червен кръст – неправителствена и неполитическа доброволческа организация, част от Международното червенокръстко движение

Религия 
 Християнски (животворен) кръст – символ на победата на Христос над Сатаната
 Андреевски кръст – християнски символ, представляващ разпятието на свети Андрей Първозвани
 Обърнат кръст – християнски символ, представляващ разпятието на свети  апостол Петър

Ордени 
 Кръст „За храброст“ – висш орден, даван в Царство България и Република България
 Рицарски кръст – медал за изключителни военни заслуги и проявена храброст, даван в периода на Третия райх (1939 – 1945 г.)
 Георгиевски кръст – награден знак към ордена на свети Георги Победоносец
 Железен кръст – учреден от пруския крал Фридрих Вилхелм III за особени заслуги в борбата срещу войските на френския император Наполеон I
 Германски кръст – учредена от Адолф Хитлер награда с по-висок ранг от наградата Железен кръст първи клас, но по-нисък от Рицарски кръст на Железния кръст
 Кръст на честта – бронзов почетен орден, присъждан на служили или жертви от Първата световна война
 Червен кръст (медал)

Вижте също 
 Кръстец – село в България
 Кърстец – село в Северна Македония
 Кръстова гора – местност и манастирски комплекс „Кръстова гора – Св. Троица“ в Родопите
 Кръстовден – християнски празник